Tetmajer ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Tetmajer (1813–1892), polnischer Grundbesitzer, Mitglied des Galizischer Landtag.
 August Helmar von Tetmajer (1880–1946), Architekt, Hochschullehrer und Konsul in Luzern.
 Kazimierz Przerwa-Tetmajer (1865–1940), polnischer Poet, Schriftsteller und Dramatiker
 Ludwig von Tetmajer (Archivar) (1907–1972), Staatsarchivar von Luzern.
 Ludwig von Tetmajer (1850–1905), Gründer der Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt
 Włodzimierz Tetmajer (Włodzimierz Przerwa-Tetmajer; 1861–1923), polnischer Maler